Morte in seminario (Death in Holy Orders) – romanzo di P.D. James del 2001
Death in Holy Orders – serie televisiva britannica